Angelo Donato Tirabassi (1907-1965) – docente e politico italiano
 Antonio Tirabassi (1882-1947) – organista e musicologo italiano
 Brice Tirabassi (1977) – pilota di rally francese
 Enrico Tirabassi (1896-1941) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giorgio Tirabassi (1960) – attore e regista italiano